Creothyriella är ett släkte av svampar. Creothyriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Creothyriella